Aardrijkskunde
 Faés, atol van de Maldiven

Personen met de achternaam Faes
 Dennis Faes, Belgisch kunstenaar en muzikant, bekend onder het pseudoniem Dennis Tyfus
 Inge Faes, Belgisch politica
 Pieter Faes, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Wout Faes, Belgisch voetballer

Politiek
 FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), denktank van de Spaanse conservatieve partij PP

Nederlandse of Vlaamse achternaam